Tenancingo kan syfta på:

Geografi

El Salvador 

 Tenancingo, El Salvador, Departamento de Cuscatlán,

Mexiko 

 Tenancingo (kommun i delstaten Mexiko), 
 Tenancingo de Degollado, ort, Delstaten Mexiko, 
 Tenancingo (kommun i Tlaxcala), 
 Tenancingo, Tlaxcala, 
 Tenancingo, Puebla, Chignahuapan, 
 Tenancingo, Guerrero, Teloloapan, 
 Tenancingo (region)